Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1963 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 9 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith et Ken Fletcher battent Lesley Turner et Fred Stolle en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1963
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1963
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)
Janvier 1963